Seuthes () ist der Name mehrerer thrakischer Herrscher:

 Seuthes I., Könige der Odrysen, 424 bis ca. 410 v. Chr.
 Seuthes II., Paradynast, Ende 5./Anfang 4. Jahrhundert v. Chr.
 Seuthes III., König der Odrysen ca. 300 bis Anfang 3. Jahrhundert v. Chr.